Фёдор Русанов:
 Русанов, Фёдор Николаевич (1895—1979) — советский ботаник.
 Русанов, Феодор Гаврилович (в монашестве Феофилакт; 1765—1821) — епископ Русской православной церкви, митрополит Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии.